Guillermo V es un título que puede referirse a:

 Guillermo V de Aquitania (969–1030).
 Guillermo V de Montpellier (1075–1121).
 Guillermo V de Montferrato (1115 - 1191).
 Guillermo V de Holanda (1330–1389).
 Guillermo, Duque de Jülich-Cleves-Berg (1516–1592).
 Guillermo V de Baviera (1548–1626).
 Guillermo V de Hesse-Kassel (1602 - 1637).
 Guillermo V de Orange-Nassau (1748 - 1806).
 Posible nombre para el Príncipe Guillermo de Gales (n. 1982), si accede al trono de Gran Bretaña.